Le château de Rochefort peut désigner les édifices suivants :

Belgique 
 Château comtal de Rochefort en province de Namur

France 
 Ain
 Château de Rochefort-sur-Séran à Cressin-Rochefort
 Allier
 Château de Rochefort (Besson) à Besson
 Château de Rochefort (Saint-Bonnet-de-Rochefort) à Saint-Bonnet-de-Rochefort
 Ardèche
 Château de Rochefort (Saint-Félicien) à Saint-Félicien
 Charente-Maritime
 Château de Rochefort-sur-Charente à Rochefort
 Corrèze
 Château de Rochefort (Sornac) à Sornac
 Côte-d'Or
 Château de Rochefort (Asnières-en-Montagne) à Asnières-en-Montagne
 Château de Rochefort-sur-Brévon à Rochefort-sur-Brévon
 Drôme
 Château de Rochefort-en-Valdaine à Rochefort-en-Valdaine
 Indre-et-Loire
 Château de Rochefort (Rouziers-de-Touraine) à Rouziers-de-Touraine
 Isère
 Château de Rochefort (Le Pont-de-Beauvoisin, Isère) à Pont-de-Beauvoisin
 Landes
 Château de Rochefort-Lavie à Belhade
 Haute-Loire
 Château de Rochefort (Alleyras) à Alleyras
 Loire-Atlantique
 Château de Rochefort à La Haie-Fouassière
 Loiret
 Château de Rochefort (Barville-en-Gâtinais) de Barville-en-Gâtinais
 Manche
 Château de Rochefort (Saint-Jean-de-Savigny) à Saint-Jean-de-Savigny
 Morbihan
 Château de Rochefort-en-Terre à Rochefort-en-Terre
 Rhône
 Château de Rochefort (Amplepuis) à Amplepuis
 Savoie
 Château de Rochefort Rochefort (Savoie) à Rochefort
 Yvelines
 Château de Rochefort-en-Yvelines à Rochefort-en-Yvelines
 Château Porgès de Rochefort-en-Yvelines à Rochefort-en-Yvelines
 Vienne
 Château de Rochefort (Mirebeau) à Mirebeau
 Yonne
 Château de Rochefort (Nuits, Yonne) à Nuits sous Ravières

Suisse 
 Château de Rochefort à Allaman, dans le canton de Vaud
 Château de Rochefort à Moudon, dans le canton de Vaud
 Château de Rochefort dans le canton de Neuchâtel.

Voir aussi 
 

Rochefort